Гексацианоферрат(III) олова — неорганическое соединение,
соль олова и гексацианожелезной(III) кислоты с формулой Sn[Fe(CN)],
белые кристаллы,
не растворяется в воде.

Получение 
 Реакция хлорида олова и гексацианоферрата(III) калия:

Физические свойства 
Гексацианоферрат(III) олова образует белые кристаллы.

Не растворяется в воде.

Литература 
 

Соединения азота по алфавиту
Соединения железа по алфавиту